Највећа агломерација Алжира је убедљиво град Алжир са 5.515.889 становника (стање 1. јануара 2005). Отуда произилази да 17% становништва земље живи у области главног града.

Следећа табела је листа алжирских градова са преко 100.000 становника. 
Уз имена градова на арапском језику и у српској транскрипцији, дати су резултати пописа од 12. фебруара 1977, 20. марта 1987. и 25. јуна 1998, као и процена од 1. јануара 2005. Приказани су и вилајети (провинције) којима припадају наведени градови.

Спољашње везе 
 Национални статистички биро
 -{Mongabay}- - Актуелан број становника градова Алжира

Алжир